Грабровец може бити:

 Грабровец (Метлика), насељено мјесто у општини Метлика, Република Словенија
 Грабровец (Забок), насељено мјесто града Забока, Република Хрватска